Аеропорт Ламеція-Терме ()  — аеропорт розташований за 1 км від Ламеція-Терме, Калабрія, Італія.

Авіалінії та напрямки

Статистика

Примітки

Посилання 

 

Аеропорти Італії